Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в 2 срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство – 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните 2 отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са „Ботев“ (Враца) и „Академик“ (София). Шампион е „Локомотив“ (София).

Класиране 

Забележка:
 Млада Гвардия (Сливен) от „А“ РФГ и Хаджи Димитър (Сливен) от Южната „Б“ РФГ се обединяват след началото на сезона. Новото име на отбора е Сливен (Сливен), продължил участието си в „А“ РФГ.
 Академик (София) се отказва от участие в „Б“ РФГ през следващия сезон заради финансови проблеми.

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона Левски (София)

Любопитни факти 
 През сезон 1964/65 е извършен най-големия обрат в историята на елитния ни футбол след зимната пауза. Няма друго първенство, в което даден тим да е изоставал с 6 точки на полусезона (когато за победа се дават по 2 точки) и впоследствие да е станал шампион.
 Това е първия сезон, в който и също време и двата гранда Левски и ЦСКА имат треньори от чужбина – чехословакът Рудолф Витлачил („Левски“) и руснакът Григорий Пинайчев („ЦСКА“).
 „Левски“ е едва вторият шампион след „Спартак“ (Пловдив) през 1963-та, който взима титлата с 6 загуби.
 7 съдии от чужбина ръководят срещи от първенството.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1964/65
1964/65